Bitwa pod Miednikami (1320)
 Bitwa pod Miednikami (1389)
 Bitwa pod Miednikami (1659)